Національна ліга В 2016—2017 — 70-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В).

Регламент 
Чемпіонат складається з двох етапів: на першому 12 команд виявляють вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборює звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічається у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Фінал 
Матчі відбулися 21, 24, 26, 28, 31 березня та 2, 4 квітня 2017.

Перехідні матчі з найгіршим клубом НЛА

Посилання 
 Офіційний сайт   
 НЛБ на scoresway 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2016 у швейцарському спорті
2017 у швейцарському спорті